Pułki (regimenty) piechoty noszące numer „11”:

Polskie:
 11 Regiment Pieszy Grenadierów (1775-1793)
 11 Pułk Piechoty (1806-1813)
 11 Pułk Piechoty Liniowej (1831)
 11 Pułk Strzelców Pieszych (1831)
 11 Pułk Strzelców Polskich (1917-1918)
 11 Górnośląski Pułk Piechoty (1918-1939)
 11 Pułk Strzelców Polskich (1919) → 53 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich (1919) → 69 Pułk Piechoty
 11 Bytomski Pułk Piechoty im. Stanisława Żółkiewskiego (1921)
 11 Pułk Piechoty (1940 we Francji)
 11 Pułk Piechoty (1944-1945 i 1945-1962) → 11 Pułk Zmechanizowany (1962-1989)

Austro-węgierskie:
 Czeski Pułk Piechoty Nr 11 (1629–1918)
 11 Pułk Piechoty Obrony Krajowej Jičín (1889-1917) → Pułk Strzelców Nr 11 (1917–1918)
 11 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)
 Pułk Piechoty Pospolitego Ruszenia Nr 11 (? –1918)

Rosyjski:
 

Włoski:
 11 Pułk Bersalierów

Francuski:
 11 Pułk Piechoty Liniowej